Statistika Maltese Premier League v sezoně 1968/1969.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Hibernians FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v roce 1968
Fotbal v roce 1969